Le mot spin est à l'origine un verbe anglais qui désigne l'action de fabriquer du fil textile en tordant des fibres sur elles-mêmes comme on pouvait le faire avec un rouet. Au sens figuré, c'est l'action de combiner les anecdotes pour raconter une histoire, et par métonymie, l'action de faire tourner un objet sur lui-même aussi bien que celle de fabriquer un fil par tout autre moyen, comme une  araignée. Comme nom,  désigne la rotation sur soi-même (Oxford English Dictionnary).

Sciences et techniques

Informatique 
 SPIN model checker est un logiciel de vérification formelle.

Physique 
 En physique quantique, le spin est une propriété interne des particules, analogue au moment cinétique de la physique classique.

Culture et société

Folklore 
 Saint Spin ou Spinule est un personnage légendaire de la tradition vosgienne.

Littérature 
 Spin est un roman de science-fiction de Robert Charles Wilson, publié en 2005.

Musique 
 Spin est un magazine musical.

Albums 
  est un album de , sorti en .
  est un album de , sorti en 1985.

Chansons 
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti en .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Groupes 
  est un groupe de rock américain.
  est un groupe maltais.
 Spin Doctors est un groupe de rock alternatif américain, formé en 1991.

Politique 
 Un spin doctor est un conseiller en communication et marketing politique agissant pour le compte d'une personnalité politique.

Voir aussi 
 , mot désignant initialement une pièce éjectée par la force centrifuge d'un plateau tournant